Zawidz est le nom :
 de la gmina de Zawidz, dans le powiat de Sierpc, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Zawidz Kościelny, chef-lieu de cette gmina